Schlinker ist der Familienname folgender Personen:

Heribert Schlinker (* 1936), deutscher Kinobetreiber und Kommunalpolitiker
Steffen Schlinker (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker